Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Sebastian Cabal e Alejandro Falla che hanno battuto in finale Alejandro Fabbri e Horacio Zeballos 3-6, 7-68, [10-8].

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Sergio Roitman (quarti di finale)
 Pablo Cuevas /  Diego Hartfield (primo turno)

 Marcio Torres /  Izak Van Der Merwe (quarti di finale)
 Marcos Daniel /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2008